Mangelia crystallina är en snäckart som först beskrevs av William More Gabb 1865.  Mangelia crystallina ingår i släktet Mangelia och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
crystallina